Zderzak (kolejnictwo)
 Zderzak (motoryzacja)
 Zderzak (maszynoznawstwo)